Акульшино — название населённых пунктов в России:

 Акульшино — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Акульшино — деревня в Новомосковском районе Тульской области.